AboutUs.org - serwis internetowy oparty na oprogramowaniu wiki, który umożliwia użytkownikom internetu edytowanie listy oraz połączonego z nią opisu stron internetowych. Jest drugim co do wielkości projektem wiki. Posiada 77 administratorów. Za twórcę AboutUs uważany jest Ray King.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 AboutUs.org

Wiki